Siret steht für:

 Sereth (rumänisch Siret), ein linker Nebenfluss der unteren Donau
 Siret (Ort) (deutsch Sereth), eine Kleinstadt im Kreis Suceava in der rumänischen Südbukowina
 SIRET – Système d’identification du répertoire des établissements (eine Unternehmensidentifikationsnummer in Frankreich)

Siret ist der Familienname folgender Personen:

 Luis Siret (1860–1934), belgisch-spanischer Archäologe
 Nicolas Siret (1663–1754), französischer Organist und Cembalospieler
 Pierre-Louis Siret (1745–1798), französischer Grammatiker und Philologe